SCU steht für:
 Sacra Corona Unita, italienische Mafia-Organisation
 Santa Clara University, private, katholische Universität in Santa Clara, Kalifornien, USA
 Flughafen Santiago de Cuba in Kuba nach dem  IATA-Code
 Scoville-Skala (engl. Scoville Unit), Skala zur Abschätzung der Schärfe von Früchten der Paprikapflanze
 Senatus consultum ultimum, Erklärung des Staatsnotstands in der späten römischen Republik durch den Senat
 Serious Crimes Unit, Ermittlungsbehörde zu den Menschenrechtsverletzungen in Osttimor 1999
 Southern Cross University, Universität in Lismore im australischen Bundesstaat New South Wales

scu steht für:
 Shumcho (ISO-639-3-Code), Dialekt aus dem Dialektcluster Kinnauri aus der Gruppe der westhimalayischen Sprachen, gesprochen in Kinnaur, Indien

Abkürzung